Los términos mixteco y mixteca hacen referencia, en esta enciclopedia:

Etimología
Los términos mixteca y mixteco son etnónimos de origen náhuatl. Provienen de la voz mixtécatl, que significa "pueblo de la lluvia".

Cultura
a la cultura mixteca, que se desarrolló en Mesoamérica entre los siglos XIV a. C. y la conquista española, en las zonas de Oaxaca, Puebla y Guerrero;
al pueblo mixteco, grupo indígena del sur de México, descendiente de la cultura mixteca que habita en los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero;
a las lenguas mixtecas, complejo dialectal hablado en el sur de México por el pueblo mixteco;
a la escritura mixteca, sistema de notación empleado por los pueblos de la Mixteca en la época prehispánica;
a Mixteca-Puebla o estilo internacional mesoamericano, un complejo artístico de gran difusión en Mesoamérica durante el período;

Regiones 
a la Mixteca, área cultural, económica y política compartida por los estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca;
a la región mixteca oaxaqueña, una de las ocho regiones del estado de Oaxaca;
a la región mixteca guerrerense, llamada también La Montaña, en el oriente del estado de Guerrero;
a la Mixteca Poblana, en el suroeste del estado de Puebla;

Geografía física
a la Sierra Mixteca, en Puebla y Oaxaca;
al río Mixteco, en Puebla y Oaxaca;

Arte 
 a la Canción mixteca, obra del compositor oaxaqueño José López Alavez;
 al Jarabe mixteco, un baile folclórico.

Notas